Kertasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 108,49), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 108,24), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,66, long 108,14), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 107,49), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,31), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 107,19), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,14, long 107,30), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,21, long 107,28), 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Kertasari, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Kertasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,71, long 108,08), 
 Kelurahan Kertasari, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar